Буран — степова завірюха
 «Буран» — радянський орбітальний корабель
 «Буран» — науково-дослідний інститут у місті Київ

 Буран — селище міського типу, Луганська область, Краснодонська міська рада, Україна
 Буран — село, Курчумський район, Східноказахстанська область, Казахстан